Hofmann se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Fredrich Hofmann
 Ottmar Hofmann